El nombre Federico Álvarez puede referirse a:

 Federico Álvarez de Toledo (1875 - 1939), ingeniero agrónomo y ministro argentino.
 Federico Álvarez Plata (1916 - 2003), político boliviano.
 Federico Álvarez del Toro, compositor mexicano del siglo XX.
 Fede Álvarez (nacido en 1978), director de cine uruguayo.
 Pablo Federico Álvarez Vera (nacido en 1986), jugador de hockey argentino. 
 Federico Hernán Álvarez (nacido en 1994), futbolista argentino.